Ключниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Ключниково — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Ключниково — деревня в Белевском районе Тульской области.